Неожиданно голая () — канадский фильм-драма 2001 года.

Сюжет 
Джеки Йорк — уже немолодая, но очень известная писательница. У неё сильнейший творческий кризис. Однако романтические отношения с молодым парнем, который младше её почти на 20 лет, вновь возвращают ей желание писать.

В ролях

Награды 
В 2003 году фильм был номинирован на премию «Джини» за лучший фильм, но проиграл фильму «Арарат».

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы Канады
Фильмы о писателях
Кинокомедии Канады
Кинокомедии 2001 года
Фильмы Канады 2001 года